Buckeye Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Buckeye Township du comté de Kidder dans le Dakota du Nord.

 Buckeye Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.

 Buckeye Township du comté de Hancock dans l'Iowa.

  du comté de Dickinson dans le Kansas.
  du comté d'Ellis dans le Kansas.
 Buckeye Township du comté d'Ottawa dans le Kansas.

  du comté de Gladwin dans le Michigan.

 Buckeye Township du comté de Shannon dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships